Bertāns ist der Familienname folgender Personen:
 Dairis Bertāns (* 1989), lettischer Basketballspieler
 Dāvis Bertāns (* 1992), lettischer Basketballspieler